Il doppio del torneo di tennis Bogotà Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Pablo Campana che hanno battuto in finale Danilo Marcelino e Nuno Marques 3-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Mauricio Hadad /  Nicolás Pereira (semifinali)
 Brent Larkham /  Roberto Saad (semifinali)

 Bill Behrens /  Kirk Haygarth (primo turno)
 Emanuel Couto /  Bernardo Mota (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1994